Білоцеркі́вський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Біла Церква Київської області.

 Білоцерківський провулок — провулок у місті Тараща Київської області.

 Білоцерківський провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у селищі Біличі.

Провулки